Varga Gábor
 Varga Gábor (1881–1944) ács, szakszervezeti vezető
 Varga Gábor (1922) sportvezető
 Varga Gábor (1982) cukrász, gasztronómiai szakújságíró, szaktanácsadó
 Varga Gábor (1948) erdélyi magyar író, politikus, kutató vegyészmérnök
 Varga Gábor (1952) szobrászművész
 Varga Gábor (1956) orálbiológus, egyetemi tanár
 Varga Gábor (1959) gépészmérnök, fizikus
 Varga Gábor (1963) trombitás 
 Varga Gábor (1968–) tanár, közoktatási vezető, országgyűlési képviselő
 Varga Gábor (1981) színész, szinkronszínész
 Varga Gábor (1982) labdarúgó játékvezető, asszisztens
 Varga Gábor (1985) labdarúgó (Győri ETO, Pápa)
 Varga Gábor (?) filmproducer
 Varga Gábor (?) zenész, billentyűs (Sexepil)
hasonló nevűek
 Varga Leon Gábor (1976) festőművész

Jegyzetek